Даниэль Хорват: 
 Хорват, Даниэль (род. 1989) — актёр венгерско-еврейского происхождения.
 Хорват, Даниэль (род. 1996) — венгерский футболист.